Edmund von Hellmer (1850–1935), sculpteur autrichien
 Edmund von Hellmer (1873–1950), juge autrichien, compositeur et journaliste